Franciaország
Poligny, település Aube megyében
Poligny, település Hautes-Alpes megyében
Poligny, település Jura megyében
Poligny, település Seine-et-Marne megyében